André Biéler (1896-1989) est un peintre et un professeur d'art canadien.
 André Biéler (1914-2006) est un professeur de théologie aux universités de Genève et de Lausanne.